Osoby o tym nazwisku:
 John Shakespeare – angielski rękawicznik, posiadacz ziemski i radny miejski
 Robbie Shakespeare – jamajski gitarzysta basowy i producent muzyczny
 William Shakespeare (spol. William Szekspir) – angielski poeta, dramaturg, aktor

Inne:
 Shakespeare (język programowania) – ezoteryczny język programowania
 (2985) Shakespeare – planetoida z pasa głównego asteroid